Капска колония може да се отнася за:
 Капска колония (Нидерландия), колония на Нидерландия в Африка през 1652 – 1806
 Капска колония (Британска империя), колония на Британската империя в Африка през 1806 – 1910